Klek, poluotok koji zatvara Neumski zaljev
 Klek (planina), planina kod Ogulina
 Klek (Zelengora), jedan od vrhova Zelengore (BiH)

Naselja:
 Hrvatska:
 Klek (Slivno), naselje na ulazu u Neumski zaljev
 BiH:
 Klek (Prozor-Rama, BiH), naselje u općini Prozor-Rama
 Klek (Novo Sarajevo, BiH), naselje u općini Novo Sarajevo
 Klek (planina u BiH), planina
 Srbija:
 Klek (Zrenjanin, Srbija), naselje u općini Zrenjanin